

Patronyme 
Eekman est un patronyme porté notamment par:

 Johanna Eekman (1897-1960), infirmière, résistante, pacifiste et communiste néerlandaise.
 , artiste contemporain néerlandais et japonais.
 Luce Eekman (1933-), architecte française, fille de Nicolas Eekman.
 Nicolas Eekman (1889-1973), peintre, graveur et illustrateur néerlandais.
  (1964-), documentariste belge.
 Thomas Eekman (1923-2012), écrivain et professeur d'université néerlandais, neveu de Nicolas Eekman.
  (1991-), footballeur néerlandais.

Homonymie
Patronyme néerlandais